Trowbridge kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Trowbridge (ö),

Storbritannien 

 Trowbridge, stad i England, Wiltshire, 
 Trowbridge, Cardiff, community i Cardiff,

USA 

 Trowbridge, Kalifornien, ort, Sutter County,